Castrillón puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

Provincia de La Coruña 
 Castrillón (Carballo), aldea de la parroquia de Lema, municipio de Carballo.
 Castrillón (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, municipio de Cerdido.
 Castrillón (Coirós), localidad de la parroquia de Ois, municipio de Coirós.
Castrillón (Marojo), localidad de la parroquia de Marojo, municipio de Arzúa.
 Castrillón (Ortigueira), lugar de la parroquia de Couzadoiro, municipio de Ortigueira.
 Castrillón (Tordoya), aldea de la parroquia de Cabaleiros, municipio de Tordoya.
 Castrillón (Valle del Dubra), aldea de la parroquia de Arabejo, municipio de Valle del Dubra.
Castrillón (Villadavil), aldea de la parroquia de Villadavil, municipio de Arzúa.
 Castrillón (Villarmayor), localidad de la parroquia de Doroña, municipio de Villarmayor.

Provincia de Lugo 
 Castrillon, aldea de la parroquia de Bretoña, municipio de Pastoriza.
Castrillón (Alfoz), localidad de la parroquia de Bacoy, municipio de Alfoz.
 Castrillón (Antas de Ulla), aldea de la parroquia de Villapoupre, municipio de Antas de Ulla.
 Castrillón (Castro de Rey), barrio de la parroquia de Riberas de Lea, municipio de Castro de Rey.
 Castrillón (Corgo), aldea y parroquia del municipio de Corgo.

Principado de Asturias 
 Castrillón (Boal), localidad y parroquia del municipio de Boal.
 Castrillón, municipio.
 El Castrillón, caserío de la parroquia de Pola de Laviana, municipio de Laviana.

Provincia de Pontevedra 
 O Castrillón (Pontevedra), lugar de la parroquia de Coiro, municipio de Cangas de Morrazo.